Le psaume 117 peut désigner :
 le psaume 117 (116) : psaume 117 selon la numérotation hébraïque, psaume 116 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 118 (117) : psaume 118 selon la numérotation hébraïque, psaume 117 selon la numérotation grecque.